Chi (litera)
 Chi (energia życiowa)
 rozkład chi kwadrat
 Chi (album)

no:Qi